Humblet ist der Familienname folgender Personen:

 Ans Humblet (* 1957), niederländische Opernsängerin (Sopran)
 Paul Humblet (1914–1994), belgischer Politiker, Abgeordneter
 Pierre Humblet (* 1945), belgischer Bergsteiger und Sportfunktionär